Giancarlo Antonelli ist der Name folgender Personen:

* Giancarlo Antonelli (Bischof, 1611) (1611–1694), Bischof von Ferentino
 Giancarlo Antonelli (Bischof, 1690) (1690–1768), Weihbischof in Velletri